Села:
 Мищенки — Полтавська область, Хорольський район
 Мищенки — Харківська область, Дергачівський район
 Мищенки — Харківська область, Харківський район